Skanner eller scanner kan syfta på:

 Skanner – en maskin som läser av ett fysiskt föremål, vanligen en bild på papper, och skapar en digital bild av det, se bildläsare
 Skanner (avläsare) – en apparat för avsökning och inläsning, till exempel för streckkoder (streckkodsläsare)
 Skanner (mottagare) – en radiomottagare som automatiskt kan söka av olika frekvensband
 Självskanning – en metod när butiker låter kunden med hjälp av en skanner summera priset på varorna